Атипи́чный аути́зм — общее расстройство развития, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Отличается от детского аутизма () либо более поздним возрастом начала (после 6-х лет), либо отсутствием как минимум одного из основных диагностических критериев (стереотипий, нарушений коммуникации). В общем и целом, атипичный аутизм отличается от детского аутизма либо по возрасту начала, либо по симптоматике.

Часто встречается у детей с глубокой умственной отсталостью и у лиц с тяжёлым специфическим расстройством развития рецептивной речи. Отсутствие всех стандартных диагностических критериев аутизма при атипичном аутизме можно объяснить низким уровнем функционирования, что уменьшает возможность проявления специфического отклоняющегося поведения, требуемого для постановки диагноза детского аутизма.

Общая информация об аутизме 

Для постановки диагноза аутизма консультацию обычно проводит педиатр. Затем в случае необходимости привлекается помощь психиатра, который ставит диагноз и оценивает состояние пациента, его коммуникативные и когнитивные способности. Для оценки поведения и когнитивных способностей может привлекаться нейропсихолог. В настоящее время не существует надёжных биологических маркеров для выявления и скрининга детей с аутизмом.

Главная характеристика, которая отличает аутизм от других расстройств развития, — это социальный дефицит.

Качество жизни детей с аутизмом остаётся по-прежнему плохим, большинство из них не имеет значимых социальных отношений, социальной поддержки, будущих возможностей трудоустройства или самоопределения, и это несмотря на успехи в раннем выявлении, интенсивном вмешательстве и терапевтических подходах. Прогресс в выявлении причин аутизма идёт медленно, пока неизвестно достоверно, что его вызывает и нет средств, которые исправили бы нарушения аутизма.

Атипичный аутизм как синдром при разных заболеваниях 
Cложилось два основных направления в изучении атипичного аутизма:
 1) выделение эндогенного процессуального аутизма, в случае, когда аутизм выделяется в структуре шизофрении,
 2) выделение атипичного аутизма как синдрома при заболеваниях разной нозологической природы.

Согласно диссертации Симашковой Н. В. об атипичном аутизме в детском возрасте, к нему относятся большинство наиболее тяжёлых психотических форм аутизма в структуре разных болезней: злокачественный детский тип шизофрении, синдром Ретта, синдром Дауна, синдроме Мартина — Белл. При всех этих расстройствах атипичный аутизм проявляется на всём протяжении болезни как первичное негативное расстройство.

При атипичном процессуальном аутизме возможно возникновение регрессивно-кататонических приступов психоза, при этом со временем глубина аутизма прогрессирует до крайне тяжёлой степени.

Атипичный аутизм при синдроме Ретта вначале углублялся от лёгкого/умеренно выраженного до тяжёлого. Затем — заметный регресс и углубление аутизма, а на последней стадии, которая иногда называется «псевдостационарной» наблюдались негативизм, двигательное возбуждение с импульсивностью, двигательные стереотипии. Расстройства на последней стадии трудно отличимы от кататонических.

В случаях атипичного аутизма при синдроме Мартина — Белл (синдроме ломкой X-хромосомы) на 12—14 месяце жизни наблюдались регрессивно-кататонические приступы психоза. Глубина аутизма — от тяжёлого при психозе до лёгкого/умеренного вне обострений. На второй аутистической стадии (12—24 месяца) наблюдалась тяжёлая степень аутизма, на третьей — ещё более тяжёлая, с утратой навыков самообслуживания и опрятности, нарушением понимания обращённой речи. Последняя стадия — кататоническая и менее выраженная, с сочетанием с субступорозных состоянияй; у всех пациентов наблюдалась эхолалия, у части — селективный мутизм, глубина аутизма была в пределах тяжёлого.

При синдроме Дауна начало атипичного аутизма возникало в возрасте от 24—36 месяцев в форме регрессивно-кататонического приступа психоза. Первая аутистическая стадия приступа (1—2 месяца) отличалась нарушением коммуникативных навыков, отрешенностью, обеднением эмоций, нарушение индивидуального развития и задержка двигательного развития (в частности навыка самостоятельной ходьбы). Вторая стадия (1—2 месяца) — полная утрата навыков самообслуживания, потеря навыка речи, игровой деятельности, с глубиной аутизма тяжёлой степени. Третья стадия (2—3 месяца) — кататоническая стадия, смена ступорозных состояний кататоническим возбуждением, с тяжёлой степенью аутизма. Спустя 4—7 месяцев с момента начала психоза происходит постепенный выход из психотического приступа с ослаблением тяжести аутизма.

Во всех случаях наблюдалось три стадии развития атипичного аутизма: 1) аутистическая 2) регрессивная 3) кататоническая.

Клиническая картина психоза у описанных формах атипичного аутизма была схожа, но в их структуре отличались те же двигательные стереотипии: при синдроме Ретта и Мартина — Белл — архаические кататонические стволовые стереотипии, при синдроме Дауна и атипичном процессуальном аутизме — подкорковые кататонические стереотипии.

Электроэнцефалография атипичного аутизма 
Электроэнцефалография (ЭЭГ) атипичного аутизма с указанными в предыдущем разделе коморбидными заболеваниями при сформированном психозе даёт усиление θ-ритма, на стадии регресса в психозе характерна редукция α-ритма. При кататонии без регресса на третьей стадии (регрессивно-кататонического психоза) не обнаруживался θ-ритм, но заметно усиливался β-ритм. При улучшении состояния пациента восстанавливался α-ритм и заметно уменьшалась или исчезала θ-активность.

Симашкова Н. В. пришла к выводу, что ЭЭГ-коррелят регресса и незрелости выражается наличием выраженной ритмической θ-активности.

Эпидемиология 
Распространённость — 2 случая на 10 000 населения. Преобладают лица мужского пола (2—5:1).

Этиология 
В большинстве случаев в анамнезе имеются сведения о медицинских осложнениях при беременности и родах. У половины больных наблюдаются выраженные неврологические симптомы.

Диагностические критерии 
Для диагностики атипичного аутизма состояние должно соответствовать следующим критериям:

 Аномальное или нарушенное развитие проявляется в возрасте 3 лет или старше (критерии аутизма за исключением возраста манифестации).
 Качественные нарушения социального взаимодействия или качественные нарушения общения, или ограниченные, повторяющиеся и стереотипные поведения, интересы и активность (критерии аутизма, хотя минимальное количество областей, в которых отмечается нарушение, должно выдерживаться не обязательно).
 Диагностические критерии аутизма () не выполняются.

Умственная отсталость кодируется следующим образом:
 F84.11 Атипичный аутизм с умственной отсталостью (включается умственная отсталость с аутистическими чертами).
 F84.12 Атипичный аутизм без умственной отсталости (включается атипичный детский психоз).

В МКБ-10 выделены 2 основных типа атипичного аутизма:
 Начало расстройства в атипичном возрасте. Имеются все критерии детского аутизма, но расстройство начинает проявляться позже 3-х лет.
 Аутизм с атипичной симптоматикой. При данном типе расстройства отклонения развития наблюдаются до 3-х лет, но нет полной клинической картины детского аутизма (). Особенно это касается детей с выраженной умственной отсталостью, такие случаи называются умственной отсталостью с аутистическими чертами.

Дифференциальная диагностика 
В отличие от атипичного аутизма при синдроме Аспергера не наблюдается задержки речевого и когнитивного развития. Дифференциальная диагностика с шизофренией проводится как и при детском аутизме.

Терапия и обучение

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Аутизм